Здесь собраны результаты выступлений, автоспортивных подразделений концерна Daimler-Benz AG и его преемника Daimler AG,  включая довоенный чемпионат Европы, и чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1

Чемпионат Европы по автогонкам 

† Браухич взял автомобиль Фаджоли после того как тот сошёл.
†† После того как на машине Караччолы появились механические проблемы, он сошёл, а его болид взял Фаджоли, который также затем сошёл с дистанции.
‡ Караччола взял болид Ланга после его схода. Затем Ланг взял машину Браухича. Караччола сошёл с дистанции на болиде Ланга, а затем сел за руль болида Фаджоли.
‡‡ Фаджоли взял болид Ланга после его схода.
↑ На автомобиле Ланга начались проблемы и он был передан резервному пилоту Вальтеру Боймеру. Караччола почувствовал себя нехорошо и отдал болид Лангу.
↑↑ В глаз Ланга попало стекло от его очков, разбитое камнем. Его машина досталась резервному пилоту Вальтеру Боймеру.

Результаты выступлений Мерседес-Бенц в чемпионате мира Формулы-1

Мерседес-Бенц как заводская команда

Результаты выступлений (1954—1955) годов 

|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Mercedes-Benz W196
!rowspan="5"| Mercedes 2,5 L8
!rowspan="5"| 
||

|-
|align="left"|  Хуан-Мануэль Фанхио
!!!!!

|-
|align="left"|  Карл Клинг
!!!!!

|-
|align="left"|  Ханс Херрман
!!!!!

!

|-
|align="left"|  Герман Ланг
!!!!!!!!!

!!!!!
|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="7"| Mercedes-Benz W196
!rowspan="7"| Mercedes 2,5 L8
!rowspan="7"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Хуан-Мануэль Фанхио

!

!!!
|-
|align="left"|  Карл Клинг

!!!

!!!
|-
|align="left"|  Ханс Херрман

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Стирлинг Мосс

!

!!!
|-
|align="left"|  Андре Симон
!

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Пьеро Таруффи
!!!!!!!!!

!!!
|}
* Кубок конструкторов появился в .

Результаты выступлений (2010—2019) годов 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Mercedes MGP W01
!rowspan="3"| Mercedes FO 108X 2,4 V8
!rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Михаэль Шумахер

!!!
|-
|align="left"|  Нико Росберг

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Mercedes MGP W02
!rowspan="3"| Mercedes FO 108Y 2,4 V8
!rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Михаэль Шумахер

!!!
|-
|align="left"|  Нико Росберг

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Mercedes F1 W03
!rowspan="3"| Mercedes FO 108Z 2,4 V8
!rowspan="3"| 
||

!

|-
|align="left"|  Михаэль Шумахер

!
|-
|align="left"|  Нико Росберг

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Mercedes AMG F1 W04
!rowspan="3"| Mercedes FO 108F 2,4 V8
!rowspan="3"| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

!!!
|-
|align="left"|  Нико Росберг

!!!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes AMG F1 W05
!rowspan=3| Mercedes  PU106A Hybrid 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Нико Росберг

!!!
|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

!!!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes AMG F1 W06 Hybrid
!rowspan=3| Mercedes  PU106B Hybrid 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

!!!

|-
|align="left"|  Нико Росберг

!!!
|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

!!!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes F1 W07 Hybrid
!rowspan=3| Mercedes  PU106C Hybrid 1,6 V6
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Нико Росберг

|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+
!rowspan=3| Mercedes  M08 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!

|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

!
|-
|align="left"|  Валттери Боттас

!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+
!rowspan=3| Mercedes  M09 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3|Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+
!rowspan=3| Mercedes  M10 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|}

Результаты выступлений (2020—) 

|-
!rowspan=4| 
!rowspan=4|Mercedes AMG F1 W11 EQ Power+
!rowspan=4| Mercedes  M11 EQ Power+ 1,6 V6T
!rowspan=4| 
||

!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Льюис Хэмилтон

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Валттери Боттас

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Джордж Расселл
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes-AMG F1W12 E Performance
!rowspan=3| Mercedes-AMG F1 M12E Performance 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Хэмилтон

|-
|align="left"|  Боттас

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Mercedes W13
!rowspan=3| Mercedes-AMG F1 M13E Performance 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Хэмилтон

|-
|align="left"|  Расселл

|}

Результаты выступлений команд, использовавших шасси Мерседес-Бенц

Мерседес-Бенц как поставщик двигателей

Результаты выступлений (1994—1999) годов

Результаты выступлений (2000—2009) годов

Результаты выступлений (2010—2019) годов

См. также 
 Mercedes AMG
 Brawn GP
 Force India
 Sauber
 McLaren

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки
 Шасси Формулы-1 команды Мерседес-Бенц на WildSoft.ru 
 Двигатели Формулы-1 компании Мерседес-Бенц на WildSoft.ru 

M
Автогоночные команды Германии
Поставщики двигателей Формулы-1
Mercedes-Benz
Mercedes в «Формуле-1»